Романа Малачова (, ) — чешская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов. Пятикратная чемпионка Чехии (2008, 2017, 2019—2021). Четырёхкратная чемпионка Чехии в помещении (2016, 2017, 2019, 2020).

Биография 
Родилась 15 мая 1987 года в Брно.

Дебютировала на международной арене в 2006 году. Наивысшим достижением в её карьере является 4 место на Универсиаде в Казани в 2013 году.

В 2016 году впервые в карьере участвовала в Олимпийских играх, заняв 24 место в квалификации.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

Прыгуны с шестом Чехии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Чехии по лёгкой атлетике